Mon peut faire référence à :

Toponymes 
 Mon, une localité et ancienne commune suisse du canton des Grisons,
 Møn, une île danoise,
 , une ville de l’État du Nagaland en Inde.

Peuples 
 les Môns, un peuple d'Asie du Sud-Est, et leur langue,
 Le terme de Mon est utilisé pour désigner les anciens habitants de culture  par rapport à leur nouveaux migrants, notamment dans le Zanskar, au Nord de l'Inde.

Patronymes 
Alejandro Mon y Menéndez (1801-1882), homme politique et juriste espagnol.

Divers 
 mon, un blason familial japonais,
 Mon, est le terme japonais générique pour « porte »,
 Mon était une monnaie japonaise jusqu'en 1870,
 mon, un adjectif possessif en français,
 mon, dans l'armée française, précède le grade lorsquon s'adresse à un officier (diminutif de « Monsieur »),
 un prénom japonais féminin,

Mon est une abréviation, qui signifie :
 Monoceros, Monocerotis'', le nom latin et son génitif de la constellation de la Licorne,

Sigle 

MON peut-être le sigle de :
 Mulhouse Olympic Natation, club mulhousien de natation.
 Mixed Oxides of Nitrogen, un comburant largement employé en astronautique

Code 
MON ou mon peut faire référence à :
 MON, Monaco, selon la liste des codes pays du CIO ;
 MON,  ;
 MON,  ;
 mon, le mongol, selon les normes ISO 639 des codes de langue ;
 MON 810 et MON 863, deux variétés de maïs transgénique produites par Monsanto.

Abréviation
Code